Cubs steht für:
 Boston Cubs, ehemalige US-amerikanische Eishockeymannschaft, siehe Boston Tigers
 Cape Cod Cubs, ehemalige US-amerikanische Eishockeymannschaft
 Chicago Cubs, US-amerikanische Baseballmannschaft
 Cubs FC, Fußballverein auf den Bahamas
 Victoria Cubs, ehemalige kanadische Eishockeymannschaft

Siehe auch:
 Cups